Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Li Na remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Suchá, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Canton
Sport en Chine en 2004
Tennis en septembre 2004
Tennis en octobre 2004